Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2010 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roger Federer je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  'Roger Federer (prvak)
  Rafael Nadal (četrtfinale)
  Novak Đoković (četrtfinale)
  Juan Martín del Potro (četrti krog)
  Andy Murray (finale)
  Nikolaj Davidenko (četrtfinale)
  Andy Roddick (četrtfinale)
  Robin Söderling (prvi krog)
  Fernando Verdasco (četrti krog)
  Jo-Wilfried Tsonga (polfinale)
  Fernando González (četrti krog)
  Gaël Monfils (tretji krog)
  Radek Štěpánek (prvi krog)
  Marin Čilić (polfinale)
  Gilles Simon (poškodba)
  Tommy Robredo (prvi krog)

<ol start="17">
  David Ferrer ''(drugi krog)
 Tommy Haas ''(tretji krog)
 Stanislas Wawrinka ''(tretji krog)
 Mihail Južni ''(tretji krog)
 Tomáš Berdych ''(drugi krog)
 Lleyton Hewitt ''(četrti krog)
 Juan Carlos Ferrero ''(prvi krog)
 Ivan Ljubičić ''(tretji krog)
 Sam Querrey ''(prvi krog)
 Nicolás Almagro ''(četrti krog)
 Philipp Kohlschreiber ''(tretji krog)
 Jürgen Melzer ''(prvi krog)
 Viktor Troicki ''(drugi krog)
 Juan Mónaco ''(tretji krog)
 Albert Montañés ''(tretji krog)
 Jérémy Chardy ''(prvi krog)
 John Isner ''(četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=13
| RD1-team01= R Štěpánek
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=65
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= I Karlović
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=3
| RD1-score02-5=6
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Benneteau
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= D Guez
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=64
| RD1-score04-4=62
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= M Fish
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= A Golubev
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= J Kubler
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= I Ljubičić
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=27
| RD1-team09={{Nowrap| P Kohlschreiber}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= H Zeballos
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= B Kavčič
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=2
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= W Odesnik
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= L Lacko
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= L Mayer
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=0
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= P Luczak
| RD1-score15-1=60
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= R Nadal
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= I Karlović
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Benneteau
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= A Golubev
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=2
| RD2-score03-4=3
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= I Ljubičić
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4='''6
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=27
| RD2-team05=

Viri 
 
 

Moški posamično
2010